De volgende componisten hebben een Symfonie nr. 2 gecomponeerd, al dan niet zo genoemd en genummerd.

2